Giuseppe Sardi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Sardi (Architekt, 1624) (1624–1699), schweizerisch-italienischer Architekt in Venedig 
 Giuseppe Sardi (Architekt, 1680) (um 1680–1753), italienischer Architekt in Rom